

Ковалевиці — село в гміні Паженчев Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Ковалевиці — село в гміні Мястко Битівського повіту Поморського воєводства
 Ковалевиці — село в гміні Дарлово Славенського повіту Західнопоморського воєводства